A 711-es jelzésű elővárosi autóbusz Budapest és Százhalombatta között közlekedett Érd érintésével. A vonalat a Volánbusz üzemeltette.

Megállóhelyei 

|-
! Sorszám (↓)
! Megállóhely
! Sorszám (↑)
! Átszállási kapcsolatok a járat megszűnésekor
|-
|0||Budapest, Kelenföld vasútállomás ||28
|align=left|
|-
|∫|| Budapest, Borszéki utca||27
|align=left|
|-bgcolor=DFDFDF
|colspan=4|Budapest közigazgatási határa
|-
|1|| Diósd, Sashegyi út||26
|align=left|
|-
|2|| Érd, Fürdő utca||25
|align=left|
|-
|3|| Érd, autóbusz-állomás||∫
|align=left|
|-
|4|| Érd, Kálvin tér||24
|align=left|Érd alsó: Érd felső: 
|-
|5|| Érd, Szabadság tér||23
|align=left|
|-
|6|| Érd, Temető||22
|align=left|
|-
|7|| Érd, Délibáb utca||21
|align=left|
|-
|8|| Bentapuszta||20
|align=left|
|-
|9|| Százhalombatta, vasútállomás||19
|align=left|
|-
|10|| Százhalombatta, Móricz Zsigmond köz||18
|align=left|
|-
|11|| Százhalombatta, Jókai Mór köz||17
|align=left|
|-
|12|| Százhalombatta, ABC áruház||16
|align=left|
|-
|*|| Százhalombatta, Kodály Zoltán sétány||∫
|align=left|
|-
|*|| Százhalombatta, Irinyi János utca||∫
|align=left|
|-
|13|| Dunafüred, Tél utca||15
|align=left|
|-
|14|| Dunafüred, Fogoly utca||14
|align=left|
|-
|15|| Dunafüred, Napsugár tér||13
|align=left|
|-
|16|| Dunafüred, Halászcsárda||12
|align=left|
|-
|17|| Dunafüred, Napsugár tér||11
|align=left|
|-
|18|| Dunafüred, Fogoly utca||10
|align=left|
|-
|19|| Dunafüred, Tél utca||9
|align=left|
|-
|20|| Százhalombatta, Hága László utca||8
|align=left|
|-
|21|| Százhalombatta, Csokonai utca||7
|align=left|
|-
|22|| Százhalombatta, Halgazdaság||6
|align=left|
|-
|23|| Százhalombatta, DE-Zrt. főkapu||5
|align=left|
|-
|24|| Százhalombatta, Erőmű utca||4
|align=left|
|-
|25|| Százhalombatta, Gyorma utca||3
|align=left|
|-
|26|| Százhalombatta, óvoda||2
|align=left|
|-
|27|| ||1
|align=left|
|-
|28|| Százhalombatta, autóbusz-forduló||0
|align=left|
|}
A *-gal jelölt megállót csak néhány járat érintette, melyek a Móricz Zsigmond köz, Jókai Mór köz és ABC áruház megállókat kihagyták.

Jegyzetek 

A Volánbusz megszűnt autóbuszvonalai
Érd megszűnt autóbuszvonalai
Százhalombatta megszűnt autóbuszvonalai
Diósd megszűnt autóbuszvonalai